Burghley bezeichnet:
 Burghley, wüstes Dorf in der heutigen City of Peterborough, England
 Burghley House, Landschloss in der City of Peterborough, England
 Burghley Horse Trials, Wettbewerb im Vielseitigkeitsreiten
 Baron Burghley, englischer Adelstitel
 Inhaber ebendieses Adelstitels oder Höflichkeitstitels (auch Lord Burghley):
 William Cecil, 1. Baron Burghley (1521–1598), englischer Adliger und Politiker
 Thomas Cecil, 1. Earl of Exeter, 2. Baron Burghley (1542–1623), englischer Adliger und Politiker
 William Cecil, 2. Earl of Exeter, 3. Baron Burghley (1566–1640), englischer Adliger und Politiker
 David Cecil, 3. Earl of Exeter, 4. Baron Burghley (1600–1643), englischer Adliger und Politiker
 John Cecil, 4. Earl of Exeter, 5. Baron Burghley (1628–1678), englischer Adliger und Politiker
 John Cecil, 5. Earl of Exeter, 6. Baron Burghley (1648–1700), englischer Adliger und Politiker
 John Cecil, 6. Earl of Exeter, 7. Baron Burghley (1674–1721), britischer Adliger und Politiker
 John Cecil, 7. Earl of Exeter, 8. Baron Burghley (1700–1722), britischer Adliger und Politiker
 Brownlow Cecil, 8. Earl of Exeter, 9. Baron Burghley (1701–1754), britischer Adliger und Politiker
 Brownlow Cecil, 9. Earl of Exeter, 10. Baron Burghley (1725–1793), britischer Adliger und Politiker
 Henry Cecil, 1. Marquess of Exeter, 11. Baron Burghley (1754–1804), britischer Adliger und Politiker
 Brownlow Cecil, 2. Marquess of Exeter, 12. Baron Burghley (1795–1867), britischer Adliger und Politiker
 William Cecil, 3. Marquess of Exeter, 13. Baron Burghley (1825–1895), britischer Adliger und Politiker
 Brownlow Cecil, 4. Marquess of Exeter, 14. Baron Burghley (1849–1898), britischer Adliger und Politiker
 William Cecil, 5. Marquess of Exeter, 15. Baron Burghley (1876–1956), britischer Adliger und Politiker
 David Cecil, 6. Marquess of Exeter, 16. Baron Burghley (1905–1981), britischer Leichtathlet, Adliger und Politiker
 Martin Cecil, 7. Marquess of Exeter, 17. Baron Burghley (1909–1988), britischer Adliger und Politiker
 Michael Cecil, 8. Marquess of Exeter, 18. Baron Burghley (* 1935), britischer Adliger und Politiker
 Anthony Cecil, Lord Burghley (* 1970), britischer Adliger